Агарци́н:
 Агарцин — село в марзе Тавуш (Армения).
 Агарцин — монастырь в селе Агарцин марза Тавуш (Армения).
 Агарцин — река в Армении, левый приток реки Агстев.